Nomura (野村 "wieś w polu" albo 埜村 "wieś w głuszy") – japońskie nazwisko. Nazwisko Nomura noszą następujące osoby:
 Augustinus Jun’ichi Nomura (ur. 1937) – japoński biskup
 Michiko Nomura (ur. 1938) – japońska seiyū
 Mitsugu Nomura (ur. 1956) – japoński piłkarz
 Mutsuhiko Nomura (ur. 1940) – japoński piłkarz
 Sayo Nomura (ur. 1989) – japońska lekkoatletka
 Tadahiro Nomura (ur. 1974) – japoński judoka
 Tetsuya Nomura (ur. 1970) – japoński projektant gier komputerowych
 Toshirō Nomura (ur. 1954) – japoński astronom

Postacie fikcyjne 
 Mina Sandra Nomura, bohaterka filmu Tatort: Die Kunst des Krieges

Inne
 Nomura Holdings – japoński holding
 (6559) Nomura – planetoida

Japońskie nazwiska